

Ismertető 

Pope eleinte nem akarja végrehajtani a Kellermanék által benyújtott áthelyezési határozatot, azonban felemlegetik múltját, és a feleségének elmondanának egy-két titkot, ha nem működik együtt. A zsarolás sikeres, Michaelnek elmondja Pope az áthelyezés hírét. Ő kéri, hogy a bátyja kivégzéséig maradhasson a Fox Riverben, de az igazgató elmondja, hogy nem ő kezdeményezte az áthelyezést. Westmoreland elmondja Michaelnek, hogy az áthelyezés ellen célszerű egy kérvényt írni, aminek az átfutási ideje 3 hét, mert addig nem vihetik át másik börtönbe.

Pope irodájában egyedül marad Michael, és az Abruzziék által készített kulcsmásolattal kijut a tetőre. A létszámellenőrzésen nem találják, így hívják a rendőröket. A Fitz útról nem jöttek a zsaruk, így a szökés éjjelén arra felé kell majd menekülniük.

Veronicáék a kapott videoszalag történéseit elemezve úgy gondolják, az megrendezett és a szalagot elviszik egy szakértőhöz. Ez felhívja a figyelmüket arra, hogy a pisztolylövés hangját utólag keverték a felvételre. Ezt azonban az eredeti felvétel hiányában nem hajlandó tanúvallomásba adni. Az eredetit azonban nem sikerül megszerezni, ugyanis a bizonyítékokat a raktárban épp elmosta egy csőtörés. Mire hazaérnek, a lakást valakik átkutatták és a videókazettát elvitték. Veronicában gyanú ébred Nickkel szemben, mivel a kazetta helyéről csak ő tudott.

Pope ismerteti Kellermanékkel Michael kérvényét, ők azonban ismét előszedik a múltat. Kiderül, hogy a képeken látható halott Pope törvénytelen fia. Így a kérvény az iratmegsemmisítőben végzi. Michael igen rosszul viseli a hírt. Másnap már kísérik ki a kapun, ám Pope az utolsó pillanatban meggondolja magát és a kérvényre hivatkozva visszatartja Michaelt. Ezután hazaindul, hogy feleségének beszéljen a fiáról.

Az elmaradhatatlan telefonhívás során Kellermanéket Lincoln mielőbbi likvidálására szólítják fel.

A szökés epizódjai